TCM son unas siglas que pueden referirse a:

 Turner Classic Movies, empresa con cadenas de televisión de pago especializada en la emisión de películas de cine; 
 TCM Latinoamérica, versión latinoamericana del canal TCM, perteneciente a Turner Broadcasting System;
 TCM (España), canal privado español, de pago, perteneciente a Turner Broadcasting System;
 TCM Movies, canal privado británico, de pago, perteneciente a Turner Broadcasting System;
 Televisión Castilla-La Mancha, canal privado de Castilla-La Mancha (España); 
 Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar; 
 Provincia de Tucumán, provincia más pequeña de la Argentina; 
 Teatro de la Ciudad de México
 Tiendas Comercial Mexicana'''.

Siglas